Brettmühle steht für:

 Brettmühle, andere Bezeichnung für Sägewerk

Brettmühle ist der Name folgender Orte:
 Brettmühle (Königswalde), Ortsteil der Gemeinde Königswalde, Erzgebirgskreis, Sachsen, Deutschland
 Brettmühle, deutscher Name von Piła (Sośnie), Dorf im Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Großpolen, Polen; siehe Sośnie

Brettmühle ist Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte in Deutschland:
 Brettmühle (Johanngeorgenstadt), ehemaliges Sägewerk in Johanngeorgenstadt, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Brettmühlenteich Dobra, Waldteich bei Zschorna (Thiendorf), Landkreis Meißen, Sachsen

Siehe auch:
 Breitmühle
 Brettmühl